Олег Антонович Лойко (1 мая 1931, Слоним — 19 ноября 2008, Слоним) — белорусский поэт, писатель, литературовед, критик и переводчик. Член-корреспондент АН Беларуси.

Биография 
Родился в семье фельдшера. Окончил филологический факультет БГУ (1953), аспирантуру при кафедре белорусской литературы БГУ (1956). С 1956 года — преподаватель белорусской литературы, с 1985 года — заведующий кафедрой БГУ. В 1991—1996 годах — декан филологического факультета БГУ. Руководил университетским объединением «Взлет» (1964—1989).
В последние годы жизни жил в Слониме. Был женат, имел дочь Антонину, сына Павла и внуков Виталия, Олега и Надежду.

Творчество 
Дебютировал стихами в 1943 («Баранавіцкая газета»). Автор сборников поэзии «На юначым шляху» (1959), «Задуменныя пералескі» (1961), «Дарогі і летуценні» (1963), «Блакітнае азерца» (стихи и поэмы, 1965), «Каб не плакалі кані» (1967), «Дзівасіл» (1969), «Калі ў дарозе ты…» (избранное, 1971), «Шчырасць» (1973), «Пачуцці» (стихи и поэмы, 1976), «Лінія жыцця» (1978), «Скрыжалі» (избранное, 1981), «Няроўныя даты» (1983), «Грайна» (1986), «Пралескі ў акопах» (1987), «Балады вайны і міру» (1989), «Талая вясна»(стихи и поэмы, 1990). Для детей вышли книги стихов «Як Тоня рэха шукала» (1962), «Карагод дзівосных прыгод» (1966), «Каля млына» (1972), «Дзе хто начуе?» (1977), «Пра дзеда Аяяй і бабку Оёёй» (1984). Написал романы-эссе «Як агонь, як вада» (1984) і «Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае»(1990), повесть «Скарына на Градчанах» (1990), сценарий документального фильма «Максім Багдановіч» (снят в 1990). Автор 100 книг, последняя вышла в 2003 году.

Перевел на белорусский язык книгу избранных произведений П. Верлена «У месяцавым ззянні» (1974), И. В. Гёте «Спатканне і ростань» (1981), отдельные произведения русских, украинских, литовских, латышских, польских и других поэтов. Переводчик и составитель 2-томной антологии польской поэзии «Ад Буга да Віслы», куда вошли стихи 180 поэтов.

Выступал как критик и литературовед. Издал монографии «Адам Міцкевіч і беларуская літаратура» (1959), «Новая земля» Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство" (1961), «Максім Багдановіч» (1966), «Сустрэчы з днём сённяшнім» (1968), «Беларуская паэзія пачатку XX стагоддзя»(1972), сборник литературно-критических статей и творческих портретов «Паэзія і час»(1981), доклады на V Международный съезд славистов «Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў XIX ст.»(с Н. Перкиным , 1963), на IX съезд — «Традыцыі літаратуры старажытнай Русі ў беларускай літаратуры» (с В. Чемерицким, А. Коршуновым, 1982), вспомогательный учебник для студентов ВУЗов «Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд». Автор программ по старобелорусской литературе и белорусской литературы XVIII — начале XX веков. Один из составителей хрестоматии для высших учебных заведений «Беларуская літаратура XIX стагоддзя» (совместно с др. авторами).

Признание 
 Член Союза писателей СССР (1960)
 Доктор филологических наук
 Профессор
 Награжден Орденом Дружбы народов , медалью Франциска Скорины и др.
 Лауреат Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1990) за роман-эссе «Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае»
 Лауреат премии БГУ имени Владимира Пичеты

Память 

 Именем Олега Лойко названа улица в Слониме
 Музейная комната Олега Лойко в Слонимской районной библиотеке имени Я. Коласа

Литература 
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. ISBN 5-340-00709-X;
 Лойка Алег // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995.;
 Аксак В. Вянок памяці: Алег Лойка // Радыё Свабода 19 ліст. 2008, 18:06.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национальной академии наук Беларуси
 Лойко Олег Антонович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 

Члены-корреспонденты Академии наук Белорусской ССР
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси